Il doppio  dell'Internazionali di Tennis Castel del Monte 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Oswald e Siljeström hanno battuto in finale Alessandro Motti e Goran Tošić 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Tomasz Bednarek /  Rameez Junaid (primo turno)
  Dustin Brown /  Philipp Marx (quarti di finale)

  Philipp Oswald /  Andreas Siljeström (Campioni)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Internazionali di Tennis Castel del Monte 2013
ATP Challenger Tour 2013